Барна́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы. Департамент коммуны — Ардеш. Входит в состав кантона Тюэй. Округ коммуны — Ларжантьер.

Код INSEE коммуны — 07025.

Коммуна расположена приблизительно в 490 км к югу от Парижа, в 135 км юго-западнее Лиона, в 35 км к западу от Прива, в долине реки Ардеш.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 226 человек.

Администрация

Экономика 

В 2007 году среди 145 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 92 были экономически активными, 53 — неактивными (показатель активности — 63,4 %, в 1999 году было 70,9 %). Из 92 активных работали 82 человека (43 мужчины и 39 женщин), безработных было 10 (7 мужчин и 3 женщины). Среди 53 неактивных 13 человек были учениками или студентами, 22 — пенсионерами, 18 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Башня Шаденак
 Церковь XIX века

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Ардеш